Der Kanton Eaubonne war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Pontoise, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2004 bis 2015 François Balageas (PS).

Der Kanton bestand aus der Stadt Eaubonne.

Bevölkerungsentwicklung 

Eaubonne
Aufgelöst 2015
Eaubonne